Infinito - noção de ilimitado em matemática, filosofia e teologia.

Matemática e computação 
 Axioma do infinito
 Conjunto infinito
 Infinito absoluto
 Infinito contável
 Laço infinito, em computação
 Sistema infinito de Dedekind

Artes e entretenimento 
 Infinito (livro)
 Infinito (álbum de Fresno)
 Infinito (canal de televisão)
 Infinito (canção)

Ver também
 El plan infinito, ou "O plano infinito", um romance de Isabel Allende
 Eternidade, em filosofia
 Teorema do macaco infinito

Desambiguação